FRM steht als Abkürzung für:
 Financial Risk Manager, Fortbildungsprogramm für Risikomanager
 Forschungsreaktor München, kerntechnische Anlage der Technischen Universität München
 Foundation for Reproductive Medicine, Internationale Tagung für Reproduktionsmedizin

FR-M steht als Abkürzung für:
 Lothringen, französische Region nach ISO 3166-2

Abkürzung